Konkatenation (von  ‚Kette‘) steht für
 Konkatenation (Wort), in der Theorie formaler Sprachen eine Verknüpfung zweier Wörter zu einem neuen Wort, welche in vielen Programmiersprachen als Grundoperation (für Zeichenketten) angeboten wird.
 Konkatenation (Formale Sprache), in der Theorie formaler Sprachen eine Verkettung zwischen Sprachen, basierend auf obiger Verknüpfung
 Konkatenation (Listen), in der Informatik eine Operation auf listenartigen Strukturen
 Konkatenation (Mengen), in der Informatik eine Verknüpfung von Mengen zu einer neuen Menge
 Konkatenation (Linguistik), in der Sprachwissenschaft die Verkettung von Stämmen und Flexionsaffixen, bei der Stamm und Affix danach ein phonologisches bzw. graphematisches Wort bilden (im Gegensatz zu isolierender Verkettung)

Siehe auch:

 Verkettung (Begriffsklärung)